Раковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Раковичи — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Раковичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Раковичи — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Раковичи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.

Украина 
 Раковичи — село в Радомышльском районе Житомирской области.